Reyburn ist der Familienname folgender Personen:

 Amedee Reyburn (1879–1920), US-amerikanischer Schwimmer und Wasserballspieler
 John E. Reyburn (1845–1914), US-amerikanischer Politiker
 William S. Reyburn (1882–1946), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Rayburn